Лига 1 в сезоне 2020/2021 — 83-й сезон Лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции. Сезон начался 22 августа 2020 года и завершился 23 мая 2021 года.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
 По итогам прошлого сезона в Лигу 2 выбыли «Амьен» и «Тулуза».

 По итогам прошлого сезона Лиги 2 в Лигу 1 вышли «Лорьян» и «Ланс».

География соревнований

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи за место в Лиге 1 

Первые матчи

Ответные матчи

2:2 по сумме двух матчей. «Нант» выиграл по голам на выезде, поэтому оба клуба остались в своих лигах.

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020/2021
Франция
Спорт во Франции в 2020 году